Puchar Danii w piłce nożnej ( lub Landspokalturneringen) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Danii. Organizowane co sezon przez Duński Związek Piłki Nożnej (DBU) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Superlidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W sezonie 1954/55 roku odbyły się pierwsze rozgrywki o Puchar Danii. Zwyciężył klub Aarhus GF. Obecna nazwa od 2018 roku to Sydbank Pokalen, pochodząca od sponsora – Sydbank. Wcześniejsze nazwy rozgrywek, to:
 1990–1996: Giro Cup
 1997–1999: Compaq Cup
 2000–2004: DONG Cup
 2004–2008: Landspokalturneringen
 2008–2011: Ekstra Bladet Cup
 2011–2018: DBU Pokalen
 od 2018: Sydbank Pokalen

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 104 kluby występujące w Mistrzostwach Danii. Wszystkie drużyny z trzech najwyższych dywizji (Superligaen, 1. division, 2. division) kwalifikują się automatycznie, a reszta drużyn z niższych lig walczą w meczach eliminacyjnych o awans do właściwych rozgrywek. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału (oprócz ćwierćfinału i półfinału, które grane są systemem każdy z każdym) rozgrywane w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 1998/99 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to pomiędzy 1955, a 1990 rokiem stadion Idrætsparken w Kopenhadze, a w latach 1993–2015 stadion Parken w Kopenhadze.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Opracowano na podstawie: .

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Danii na podium oficjalnie stawało w sumie 35 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Aarhus GF, który zdobył 9 Pucharów.

Stan po finale 2022

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan po finale 2022

Zobacz też 
 Superpuchar Danii

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Danii w bazie League321 
 Lista Finałów Danii na stronie haslund.info 

!